Peltokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peltokari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Peltokari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar